Het judotoernooi in de klasse tot 70 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2008 vond plaats op woensdag 13 augustus 2008. Regerend olympisch kampioene was Masae Ueno uit Japan, die haar titel wist te prolongeren. De Nederlandse Edith Bosch eindigde op de gedeelde derde plaats. In totaal kwamen 22 judoka's uit 22 landen uit in de middengewichtklasse.

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Eindrangschikking 

Vrouwen 70